Шарич () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Шарич, Анте (род. 1984) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Шарич, Дарио (род. 1994) — хорватский баскетболист, игрок сборной Хорватии по баскетболу.
 Шарич, Даниел (род. 1972) — хорватский футболист, полузащитник.
 Шарич, Даниел (род. 1977) — катарский гандболист сербского происхождения.
 Шарич, Ибро (род. 1982) — боснийский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Шарич, Иван (род. 1990) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Шарич, Иван Еванджелист (1871—1960) — католический прелат, архиепископ Врхбосны (1922—1960).
 Шарич, Мирко (1978—2000) — аргентинский футболист.
 Шарич, Томислав (род. 1990) — хорватский футболист.